Superposition har flere betydninger:

 Fysik:
 Superposition (klassisk fysik) – fænomenet linear sammenlægning af fysiske størrelser – f.eks. bølger.
 Kvantemekanisk superposition, kvantefysisk superposition
 Superposition (matematik) – matematisk linear sammenlægning af funktioner.

Se også 
 Superpositionsprincippet – geologi